

Patronymie 
Lashley est un nom de famille notamment porté par :
 Bobby Lashley (1976-), catcheur (lutteur professionnel) et pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
 Karl Lashley (1890-1958), biologiste et psychologue américain ;
  (1937-), joueur de cricket barbadien.